Stronger (comparatif de strong, qui peut se traduire par « plus fort ») peut faire référence à :

Théâtre 

 , pièce de théâtre d' produite en 1889 ;
 , opéra d' produit en 1952.

Cinéma 
 Stronger, un drame américain sorti en 2017.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Kate Ryan sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kristine W sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Natalie Grant sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Ai présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Inez présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kristine W présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi